«Шерше ля Кур» (также «Шерше ля кур!») — короткометражный мультфильм, снятый Натальей Наумовой в 1999 году как курсовая работа для Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК).

Сюжет 
О том, как петух ищет свою любовь и находит её в конце.

Создание 
Мультфильм был создан двумя людьми — Натальей Наумовой и Андреем Вернидубом.

Мультфильм участвовал на Открытом фестивале анимационного кино (Таруса-2000) в 2000 году, но не получил ни одной награды. Также он был показан на кинофестивале «Золотая рыбка-2000». Мультфильм выиграл приз за лучший анимационный фильм на XIX Международном кинофестивале ВГИКа.

Долгое время он считался утерянным, пока 10 декабря 2021 года Наталья Наумова не поделилась чёрно-белой копией мультфильма.

Создатели 
 Наталья Наумова — режиссёр, сценарист, художник, мультипликатор
 Андрей Вернидуб — монтажёр
 А.М. Горленко, В.П. Колесникова - мастерская компьютерной графики
 П.И. Чайковский - музыка

Примечания

Ссылки 

Мультфильмы России 1999 года